Mararía puede referirse a:
La novela Mararía del escritor canario Rafael Arozarena.
La película Mararía, del director Antonio Betancor, basada en la novela anterior.